Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2008 — 10-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат проходив в російському місті Казань, з 13 по 23 квітня 2008 року. Збірна Канади перегравши у фінальному матчі збірну Росії 8:0, здобула свій другий титул чемпіонів світу серед юніорських команд.

Попередній етап

Група А

Група В

Втішний раунд 
Матчі, що відбулися на стадії групових змагань: Білорусь - Швейцарія 2:4, Словаччина - Данія 5:2  зараховуються в залік втішного раунду.

Фінальний раунд

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 5-е місце

Матч за третє місце

Фінал

Найкращі бомбардири

Найкращі голкіпери 
Мінімум 120 ігрових хвилин

Нагороди 

MVP
 Джейк Аллен

Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Джейк Аллен
Найкращий захисник:  Ерік Карлссон
Найкращий нападник:  Кирило Петров

Збірна усіх зірок
Найкращий воротар:  Джейк Аллен
Найкращі захисники:  В'ячеслав Войнов -  Віктор Гедман
Найкращі нападники:  Кирило Петров -  Маттіас Теденбю -  Микита Філатов

Дивізіон І

Група А 
Матчі проходили у польському місті Торунь 2 — 8 квітня.

Таблиця

Результати

Група В 
Матчі проходили у Ризі (Латвія) 2 — 8 квітня.

Таблиця

Результати

Дивізіон ІІ

Група А 
Матчі проходили у французьких гірськолижних курортах Мерібель та Куршевель 30 березня — 5 квітня.

Таблиця

Результати

Група В 
Матчі проходили у Таллінні (Естонія).

Таблиця

Результати

Дивізіон ІІІ

Група А 
Матчі проходили у Мехіко (Мексика).

Таблиця 

Результати

Група B 
Матчі проходили у Ізміті (Туреччина).

Таблиця

Результати

Примітки

Джерела 
 Сторінка на сайті ІІХФ
 Сторінка на сайті hockeyarchives.info

Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)
2008 у хокеї з шайбою
2008 у Росії
Квітень 2008